Franco Frassoldati – ex calciatore italiano
 Giovanni Frassoldati – calciatore italiano